Malesia kan syfta på:

 Malesia (område) – ett biogeografiskt område i Stilla havet
 Malesia (släkte) – ett släkte fjärilar

Se även
 Malesien – ett geografiskt område i sydvästra Montenegro